Le xian de Jingyang (泾阳) est une subdivision administrative de la province du Shaanxi en Chine ;
 Le district de Jingyang (旌阳) est une subdivision administrative de la province du Sichuan en Chine.

Homonymie de toponyme